

Geografia 
 Venice – esonimo di Venezia in lingua inglese
 Venice – città della contea di Sarasota, in Florida
 Venice – città della contea di Madison, in Illinois
 Venice – città della contea di Los Angeles, in California
 Venice – census-designated place della contea di Douglas, in Nebraska
 Venice – città della contea di Cayuga, nello stato di New York

Musica 
 Venice – gruppo musicale statunitense
 Venice – singolo dei Rondò Veneziano del 1984
 Venice – brano dei Windy & Carl contenuto nell'album Drawing of Sound del 1996
 Venice – album di Christian Fennesz del 2004
 Venice – album di Anderson .Paak del 2014

Altri progetti